Запалення:

 Запалення — перехід хімічної системи з низькотемпературного окиснення у стан горіння.
 Запалення — складана захисна реакція організму на дію шкідливих агентів, що виробилась протягом тривалої еволюції та являє собою комплекс тканинно-судинних змін.

Посилання